Трабелсі () — арабське прізвище. Відомі носії:

 Мохамед Трабелсі (*1968) — туніський футболіст.
 Самі Трабелсі (*1968) — туніський футболіст.
 Хатем Трабелсі (*1977) — туніський футболіст.

арабські прізвища